G50 ou G.50 peut faire référence à :
 Affections du nerf trijumeau, d'après la classification internationale des maladies ;
 Fiat G.50 Freccia, un avion de chasse italien de la Seconde Guerre mondiale.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres